Урош Костић Рудинац, један од вођа Топличког устанка;
 Урош Костић (генерал), генерал-потпуковник ЈНА;
 Урош Костић (историчар), српски историчар.